1С-Битрикс:
 1С-Битрикс: Управление сайтом
 1С-Битрикс (компания)